Fasanesi – abitanti di Fasana
Fasanesi – abitanti di Fasano
Fasanesi – abitanti di Pozzo Faceto
Fasanesi – abitanti di Savelletri
Fasanesi – abitanti di Selva di Fasano